Das ITF Podgorica (offiziell: Royal Cup NLB Montenegrobanka) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Podgorica ausgetragen wird.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Quelle 
 ITF Homepage

Podgorica